Valley kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Valley, Wales, ort, Anglesey, 
 Vallay Island, ö, Skottland, Eilean Siar,

Tyskland 

 Valley, Bayern, Oberbayern,

USA 

 Valley, Alabama, ort, Chambers County, 
 Valley, Nebraska, ort, Douglas County, 
 Valley, Washington, ort, Stevens County,